DGR est un sigle qui peut faire référence à :
 Deep Green Resistance, mouvement écologiste radical ;
 Doctrine de la guerre révolutionnaire, voir Contre-insurrection ;
 Direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale en Belgique.